Brazilië
 Steinen (Xingu), een rivier in het Xingu-gebied van de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso 

Duitsland:
 Steinen (Baden), een gemeente in de deelstaat Baden-Württemberg
 Steinen (Westerwald), een gemeente in de deelstaat Rijnland-Palts

Zwitserland:
 Steinen (Zwitserland), een gemeente in het kanton Schwyz

Zie ook 
 Stein (doorverwijspagina)
 Steinenbronn, een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg